La Pommeraye (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 La Pommeraye (Maine i Loira), municipi al departament de Maine i Loira (regió del País del Loira, França) 
 La Pommeraie-sur-Sèvre, municipi al departament de Vendée (País del Loira, França) 
 Morgny-la-Pommeraye, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye, municipi al departament de la Manche (Normandia)
 Saint-Sulpice-de-Pommeray, municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)